McCowen ist der Familienname folgender Personen:

 Alec McCowen (1925–2017), britischer Schauspieler
 Donald McCowen (1908–1998), britischer Ruderer
 Edward Oscar McCowen (1877–1953), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 McCowan
 McGowan